BRAC est un acronyme qui peut désigner :
 , processus du gouvernement fédéral des États-Unis pour la fermeture ou le réalignement de bases militaires
 , une organisation non gouvernementale basée au Bangladesh
 , une police politique cubaine des années 1950.

Voir aussi 
 Brak, titre porté par des souverains du Waalo et de Biffeche (Sénégal)